Ripakjåkka (noord), een bergbeek binnen de Zweedse gemeente Kiruna
 Ripakjåkka (zuid), een bergbeek binnen de Zweedse gemeente Kiruna